

Cinema 
 Perception – film del 2005 diretto da Irving Schwartz
 Perception – film del 2006 diretto da Edward Polhill
 Perception – film del 2008 diretto da Wade Wofford

Musica 
 Perception – album di Art Farmer del 1964
 Perception – album degli Amp del 1997
 Perception – album dei Blessid Union of Souls del 2005
 Perception – cofanetto dei The Doors del 2006
 Perception – album di NF del 2017

Televisione 
 Perception – programma televisivo britannico
 Perception – serie televisiva statunitense del 2012

Videogiochi 
 Perception Pty – società sviluppatrice di videogiochi
 Perception – videogioco per Apple II